ФК Искра је име неколико фудбалских клубова:

 у Босни и Херцеговини
 НК Искра Бугојно
 ФК Искра Столац

 у Црној Гори
 ФК Искра Даниловград

 у Русији
 ФК Искра Смоленск
 ФК Искра Новоалександровск